Lucidi ist der Familienname folgender Personen:
 Alessandro Lucidi (* 1947), italienischer Filmeditor und Regisseur
 Daisy Lúcidi (1929–2020), brasilianische Radiomoderatorin, Schauspielerin und Politikerin
 Evaristo Lucidi (1866–1929), italienischer Kardinal
 Fabio Lucidi (* 1967), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Marcella Lucidi (* 1963), italienische Politikerin
 Maurizio Lucidi (1932–2005), italienischer Filmeditor und Regisseur